Název Nepřejov má více sídel:
 Nepřejov (Dolní Hbity), část obce Dolní Hbity v okrese Příbram
 Nepřejov (Nadějkov), část obce Nadějkov v okrese Tábor
 Nepřejov (Vsetín), sídlo ve Vsetíně v okrese Vsetín

Externí odkazy